Појам Коритница може да се односи на:
 Коритница (притока Нишаве),
 Коритница (притока Соче),